Ikositetragon är en polygon (en geometrisk månghörning) med tjugofyra sidor.

Regelbundna ikositetragoner
En regelbunden ikositetragon har inre vinklar som är 165° och en area A som ges av:

där a är sidlängden i ikositetragonen.
En regelbunden ikositetragon kan konstrueras med passare och rätskiva.

Källor
WolframMathWorld - Icositetragon
WolframMathWorld - Constructible Polygon

Polygoner